

Биография 
Аврамкин Олег Егорович. Заслуженный тренер по борьбе Самбо. Мастер спорта  Международного класса по борьбе Самбо.Дзюдо. Мастер спорта по Каратэ До,  Мастер спорта по борьбе Казакша  курес.
2004-2012 год - Вице-президент Азиатской Федерации самбо (ASF).
2005-2009 год - Председатель ревизионной комиссии международной федерации самбо (FÍAS).
Чемпион Мира среди Мастеров по борьбе Самбо.
Советник Президента ASF.

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту